Europadorf bezeichnet:
 Sieben Siedlungen, die auf Veranlassung des belgischen Dominikanerpaters und Friedensnobelpreisträgers Dominique Pire zwischen 1956 und 1962 zur Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland, Österreich und Belgien entstanden – in den Orten Aachen, Augsburg, Euskirchen, Spiesen (Ortsteil von Spiesen-Elversberg) und Wuppertal, sowie in Brüssel und Bregenz.
 Europadorf (Dessau-Roßlau), eine zwischen 1993 und 1996 erbaute Siedlung in Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Europadorf (Gemeinde Spital), Siedlung, Gemeindeteil von Spital am Semmering, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
Europadorf Auleben: Im Jahre 1992 bekam das Dorf Auleben im Landkreis Nordhausen den Titel "Europadorf Auleben".